święty Cyprian
 Saint-Cyprien (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Cyprien (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Saint-Cyprien (Pireneje Wschodnie) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Cyprien (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Cyprien (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy